Axel Karlsson eller Axel Carlsson kan syfta på:

 Axel Karlsson (trädgårdsmästare) (1865–1958), svensk stadsträdgårdsmästare
 Axel Karlson (1889–1980), uppfann Karlsons klister och flytspackel
 Axel Karlsson Rixon (född 1962), svensk konstnär
 Axel Karlsson (skådespelare)
 Axel Carlson (1859–1942), svensk advokat
 Axel Carlsson Sparre (1620–1679), svensk friherre
 Axel Carlsson (arkitekt) (1902–1985), svensk arkitekt
 Axel Carlsson i Carlsro (1833–1905), svensk godsägare och riksdagsman
 Axel Gabriel Carlson (1804–1888), svensk läkare och kommunpolitiker